Reinaldo es un nombre predominantemente masculino de origen Germánico.

El nombre puede hacer referencia a:

Política 
 Reinaldo de Châtillon (1125-1187), caballero francés
 Reinaldo III de Este (1655-1737), duque de Módena
 Reinaldo Leandro Mora (1920-2013), político venezolano
 Reinaldo Gargano (1934-2013), político uruguayo
 José Reinaldo Tavares (1939-), político brasileño
 Reinaldo Pared Pérez (1956-), político dominicano

Deportes 
 Reinaldo Gorno (1918-1994), atleta argentino
 Reinaldo Sánchez Olivares (1944-), empresario y dirigente de fútbol chileno
 Reinaldo Merlo (1950-), futbolista argentino
 José Reinaldo de Lima (1957-), futbolista brasileño
 Reinaldo Rueda (1957-), entrenador de fútbol colombiano
 Reinaldo da Cruz Oliveira (1979-) futbolista brasileño
 Reinaldo de Souza (1980-), futbolista brasileño
 Reinaldo Alagoano (1986-), futbolista brasileño
 Reinaldo Manoel da Silva (1989-), futbolista brasileño
 Reinaldo Lenis (1992-), futbolista colombiano

Artes 
 Reinaldo Arenas (1943-1990), novelista, dramaturgo y poeta cubano

Referencias